Giuseppe Carelli – calciatore italiano
Giuseppe Carelli – giocatore di baseball italiano
Giuseppe Carelli – pittore italiano